Vytáčka může být:

výmluva, chytrá nebo důmyslná lež k oklamání nějakého člověka

v kultuře
Vytáčka, postava z knihy Letopisy Narnie
Vytáčka (film), francouzský film z roku 1979, režie Daniel Duval